Спек — фамилия.

Известные носители:
 Спек, Николас (род. 1973) — австралийский шахматист.
 Спек, Оскар (1907—1995) — немец, совершивший плавание на байдарке из Германии в Австралию.
 Спек, Ричард (1941—1991) — американский массовый убийца.